Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1962-1963
 Eerste klasse 1962-63 (basketbal België)
 Eerste klasse 1962-63 (voetbal België)
 Eerste klasse 1962-1963 (basketbal dames België)